Karl Wundt ist der Name folgender Personen:

* Karl Friedrich Kasimir Wundt (1744–1784), deutscher Kirchenhistoriker 
 Karl Ludwig Wundt (1779–1825), deutscher Ministerialbeamter